Obres:
 Wind  o La força del vent (pel·lícula de 1992)
 The Wind, pel·lícula de l'any 1928 dirigida per Victor Sjöström i protagonitzada per Lillian Gish i Lars Hanson
 Wind: A Breath of Heart, novel·la visual feta per l'estudi de videojocs japonès Minori
 Organitzacions:
 Wind Telecomunicazioni, empresa italiana de telecomunicacions que oferia serveis de telefonia mòbil
 WIND Hellas, empresa grega de telecomunicacions que pertany a Largo Intermediary Holdings Ltd 
 Toponímia:
 riu Wind, curs superior del riu Bighorn a Wyoming als Estats Units
 Wind Lake, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Wind Point, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Wind Cave National Park, parc nacional al comtat de Custer a Dakota del Sud (Estats Units)  
 Miscel·lània:
 Crying Wind (1943), escriptora estatunidenca d'ètnia kickapoo
 MSI Wind PC, ordinador tipus netbook dissenyat i fabricat per Micro-Star International i presentat al CeBIT del 2008